Zolna (keresztnév)
Zolna (település)